Чемпионат Франции по фигурному катанию 2010 — внутреннее французское соревнование по фигурному катанию сезона 2009—2010. Результаты национального первенства являются важным критерием для определения состава французской сборной на чемпионаты Европы и мира сезона 2008—2009, а также, наОлимпийские игры в Ванкувере.

Спортсмены соревновались в категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. Также, на этом турнире прошли соревнования и по синхронному фигурному катанию среди взрослых и юниорских команд.

Чемпионат прошёл с 17 по 20 декабря 2009 года в городе Марселе.

В танцах на льду соревнования в обязательном танце, традиционно для французских чемпионатов, не проводились.

В этом турнире не участвовали две лидирующие во французских танцах на льду пары: Изабель Делобель и Оливье Шонфельдер, ещё не набравшие должную спортивную форму после рождения Изабель ребёнка, и Натали Пешала и Фабьян Бурза, из-за травмы.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы 

 WD = снялись с соревнований

Результаты в синхронном катании

Взрослые

Юниоры

Примечания

Ссылки 
 Расписание и результаты
 Официальный сайт

Чемпионаты Франции по фигурному катанию
2009 год в фигурном катании
Спортивные соревнования в Марселе
Фигурное катание в сезоне 2009/2010
Декабрь 2009 года